Reckewerth ist der Familienname von:

Andreas Reckewerth, deutscher Rugbyspieler
Richard Reckewerth (1897–1970), deutscher Politiker